Bălești, comune del distretto di Gorj
 Bălești, comune del distretto di Vrancea